Селия Уэстон (, род. 14 декабря 1951) — американская актриса, номинант на премию «Тони».

Биография 
Селия Уэстон родилась и выросла в Спартанбурге, Южная Каролина и прежде чем стать актрисой изучала психологию по настоянию своих родителей. Окончила Salem College и University of North Carolina School of the Arts. Тем не менее в середине семидесятых она отправилась в Нью-Йорк, чтобы освоить профессию актрисы, и работала официанткой на Манхэттене. После ряда ролей на театральной сцене в 1981 году она получила постоянную роль Джолин Ханникатт в комедийном телесериале «Элис» с Линдой Лавин и снималась в шоу вплоть до его финала в 1985 году.

После завершения шоу «Элис», начала работать в основном в независимом кино, играя характерные роли в таких картинах как «Заблудшие ангелы» и «Маленький человек Тейт». в 1995 году она была номинирована на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана за роль матери убитого ребёнка в фильме «Мертвец идёт». Кроме этого она сыграла роли второго плана в таких фильмах как «Талантливый мистер Рипли», «В спальне», «Сердца в Атлантиде», «Планета Ка-Пэкс», «Вдали от рая» и многих других. На телевидении она была гостем в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Отчаянные домохозяйки» и «Американская семейка». В 2010—2011 годах она снималась в телесериале «Мемфис Бит» с Джейсоном Ли и Элфри Вудард.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины